Храм Входа Господня в Иерусалим — православный храм в городе Арзамасе Нижегородской области. Относится к благочинию города Арзамаса Нижегородской епархии. Расположен в верхней части города.

Был построен в 1777 году как зимний храм прихода Иоанно-Богословской церкви. В храме два предела: Стефана Архидиакона и мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

В 1929 году был закрыт советскими властями и переоборудован под электростанцию. Позже церковь использовали как гараж.

В 2004 возвращена верующим, малое освящение совершено 02.01.2013.

На переднем фасаде храма 28 сентября 2014 года установлена мемориальная доска в честь уроженки города Арзамаса блаженной Пелагии Дивеевской, которая молилась в этом храме.

Примечания

Ссылки 
 Соборы.ру Арзамас. Церковь Входа Господня в Иерусалим.
 Благочиние города Арзамаса. Приход церкви в честь Входа Господня в Иерусалим.
 Православие.ру В Арзамасе открыли мемориальную доску блаженной Пелагии Дивеевской.

Арзамас
Арзамас
Храмы, построенные в 1777 году в России